Andalesi – abitanti di Andali
Andalesi – abitanti di Andalo Valtellino
Andalesi – abitanti di Andalo